«Анкараспо́р» () — турецкий профессиональный футбольный клуб из Анкары. Основан 21 марта 1978 год как «Анкара Беледийеспор». Домашние матчи проводит на стадионе «Османлы», вмещающем около 18 000 зрителей. С 8 сентября 2020 года клуб носит нынешнее название.

История 
«Анкараспор» был основан 21 марта 1978 года как «Анкара Беледийеспор». За всю свою историю менял несколько названий:

• 1978-84 — Ankara Belediyespor;

• 1984-98 — Ankara Büyükşehir Belediye;

• 1998—2005 — Büyükşehir Belediye Ankaraspor;

• 2005-14 — Ankaraspor;

• 2014-20 — Osmanlıspor;

• 2020-н.в. — Ankaraspor.

Период с 2015-го до 2017 гг. стал золотым пиком для «Анкараспора»:

• Сезон 2013/14 — выход в турецкую Суперлигу;

• 19 август 2014 г. — клуб меняет название на «Османлыспор»;

• Сезон 2015/16 — «Османлыспор» занимает 5-е место в Суперлиге, получив право выступления в Лиге Европы;

• Сезон 2016/17 — выход в групповой этап Лиги Европы.

В своей группе, где соперниками был «Вильярреал», «Стяуа» и «Цюрих», «Османлыспор» занял 1-е место. В 1/16 финала «Османлыспору» попался «Олимпиакос». На этом «сказка» клуба из столицы Турции подошла к концу: греки выбили турок, победив с общим счётом 3:0.

В сезоне 2017/18 «Османлыспор» занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую Лигу. Падение продолжалось: из-за финансовых проблем клуб 8 сентября 2020 года вернул себе прежнее название — «Анкараспор» — и вылетел во Вторую Лигу.

Выступления в еврокубках

Текущий состав 

По состоянию на 27 сентября 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 
  Юрген Ребер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы, основанные в 1978 году
Появились в 1978 году в Турции
Футбольные клубы Анкары